Список номов Древнего Египта — список административно-территориальных единиц на которые около 3-х тысяч лет подразделялась территория Древнего Египта. «Ном» являлся древнегреческим наименованием области-провинции, которое утвердилось в эллинистическом Египте. В современной египтологии это название также применяется к областям и в более ранние эпохи истории долины Нила, когда они назывались «септ/спат/сепат».

Нумерация номов дана по условному «классическому списку», принятому исследователями — номера Верхнего Египта по данным из так называемого «Белого святилища» Сенусерта I (Карнак), а Нижнего Египта по данным птолемеевских храмов в Дендере и Эдфу. В греко-римский период количество номов было несколько больше, нумерация их менялась и в некоторых случаях не совпадала с «классической».

Названия и написание номов в различные периоды изменялись, в списке представлена выборочная за некоторые периоды иероглифика согласно «Атласу Древнего Египта» Дж. Бейнса и Я. Малека (Baines J., Malek J. Atlas of Ancient Egypt — 1980. — ISBN 0-87196-334-5).

Верхний Египет

Нижний Египет

Ссылки 

 «Египтологический изборник».  Карта номов.

См. также 
 Города Древнего Египта

Примечания 

Административные единицы

Списки:Египет